

Введение 
Ниже представлен список глав государств (в алфавитном порядке) по состоянию на 1 января — 31 декабря 2005 года.

Список (202 ед.) разделён на две группы:
 Государства — члены ООН, а также Ватикан — 192 ед.;
 Непризнанные и частично признанные государства, не входящие в ООН — 10 ед.

Государства — члены (наблюдатели) ООН

А 
    Елизавета II (1952) — королева, Майкл Джеффери (2003) — генерал-губернатор, Джон Говард (1996) — премьер-министр.
   Хайнц Фишер (2004) — президент, Вольфганг Шюссель (2000) — канцлер.
   Ильхам Алиев (2003) — президент, Артур Расизаде (2003) — премьер-министр.
   Альфред Мойсиу (2002) — президент, Фатос Нано (2002) || Сали Бериша (2005) — премьер-министр.
   Абдельазиз Бутефлика (1999) — президент, Ахмед Уяхья (2003) — премьер-министр.
   Жозе Эдуарду душ Сантуш (1979) — президент, Фернанду да Пьедаде Диаш душ Сантуш (2002) — премьер-министр.
   Жак Ширак (1995) — князь-соправитель, Президент Франции; Жоан Энрик Вивес-и-Сисилья (2003) — князь-соправитель, Епископ Урхельский; Марк Форне Мольне (1994) || Альберт Пинтат (2005) — премьер-министр.
    Елизавета II (1981) — королева, Джеймс Карлайл (1993) — генерал-губернатор, Болдуин Спенсер (2004) — премьер-министр.
   Нестор Киршнер (2003) — президент, Альберто Фернандес (2003) — премьер-министр.
   Роберт Кочарян (1998) — президент, Андраник Маргарян (2000) — премьер-министр.
   Хамид Карзай (2001) — президент.

Б 
    Елизавета II (1973) — королева,  Ив Дюмон (2001) || Пол Эддерли (2005) — генерал-губернатор, Перри Кристи (2002) — премьер-министр.
   Яджуддин Ахмед (2002) — президент,  Халеда Зиа (2001) — премьер-министр.
    Елизавета II (1966) — королева, Клиффорд Хасбендс (1996) — генерал-губернатор, Оуэн Артур (1994) — премьер-министр.
   Хамад ибн Иса аль-Халифа — король (1999), Халифа ибн Салман аль-Халифа (1970) — премьер-министр.
   Александр Лукашенко (1994) — президент, Сергей Сидорский (2003) — премьер-министр.
    Елизавета II (1981) — королева, Колвилл Янг (1993) — генерал-губернатор, Саид Муса (1998) — премьер-министр.
   Альберт II (1993) — король, Ги Верхофстадт (1999) — премьер-министр.
   Матьё Кереку (1996) — президент.
   Георгий Пырванов (2002) — президент, Сакскобургготский Симеон (2001) || Сергей Станишев (2005) — премьер-министр.
   Карлос Меса (2003) || Эдуардо Родригес Вельце (2005) — президент.
   Борислав Паравац, представитель Республики Сербской (2003); Сулейман Тихич, представитель мусульманской (боснийской) общины (2006); Драган Чович (2002) || Иво Миро Йович, представитель хорватской общины (2005) — члены Президиума Боснии и Герцеговины, Аднан Терзич (2002) — премьер-министр.
   Фестус Могае (1998) — президент.
   Луис Инасиу Лула да Силва (2003) — президент.
   Хассанал Болкиах (1967) — султан, Хассанал Болкиах (1984) — премьер-министр.
   Блез Компаоре (1987) — президент, Эрнест Йонли Параманга (2000) — премьер-министр.
   Домисьен Ндайизейе (2003) || Пьер Нкурунзиза (2005) — президент.
   Джигме Сингье Вангчук (1972) — король, Ешей Зимба (2004) || Сангай Нгедуп (2005) — премьер-министр.

В 
   Калкот Матаскелекеле (2004) — президент, Хам Лини (2004) — премьер-министр.
   Иоанн Павел II (1978) || Бенедикт XVI (2005) — Суверен города-государства Ватикан, Анджело Содано (1991) — Государственный секретарь Ватикана, Эдмунд Казимир Шока (2001) — Губернатор Ватикана.
    Елизавета II (1952) — королева, Энтони Блэр (1997) — премьер-министр.
   Ференц Мадл (2000) || Ласло Шойом (2005) — президент, Ференц Дьюрчань (2004) — премьер-министр.
   Уго Чавес (1999) — президент.
   Шанана Гусман (2002) — президент, Мари Алкатири (2002) — премьер-министр.
   Чан Дык Лыонг (1997) — президент, Фан Ван Кхай (1997) — премьер-министр, Нонг Дык Мань (2001) — Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама.

Г 
   Омар Бонго (1967) — президент, Жан-Франсуа Нтутум Эман (1999) — премьер-министр.
   Бонифас Александр (2004) — временный президент, Жерар Латортю (2004) — премьер-министр.
   Бхаррат Джагдео (1999) — президент, Самуэль Хайндс (1999) — премьер-министр.
   Яйя Джамме (1994) — президент.
   Джон Куфуор (2001) — президент.
   Оскар Бергер (2004) — президент.
   Лансана Конте (1984) — президент, Селу Далейн Диалло (2004) — премьер-министр.
   Генриквие Роса (2003) — временный президент || Жуан Бернарду Виейра (2005) — президент, Карлуш Гомеш Жуниор (2004) || Аристид Гомес (2005) — премьер-министр.
   Хорст Кёлер (2004) — президент, Герхард Шрёдер (1998) ||  Ангела Меркель (2005) — федеральный канцлер.
   Рикардо Мадуро (2002) — президент.
    Елизавета II (1974) — королева, Дэниел Уильямс (1996) — генерал-губернатор, Кит Митчелл (1995) — премьер-министр.
   Константинос Стефанопулос (1995) || Каролос Папульяс (2005) — президент, Костас Караманлис (2004) — премьер-министр.
   Михаил Саакашвили (2004) — президент, Зураб Жвания (2003) || Михаил Саакашвили (2005) || Зураб Ногаидели (2005) — премьер-министр.

Д 
    Маргрете II (1972) — королева, Андерс Фог Расмуссен (2001) — премьер-министр.
   Исмаил Омар Гелле (1999) — президент, Дилейта Мохамед Дилейта (2001) — премьер-министр.
   Николас Ливерпуль (2003) — президент, Рузвельт Скеррит (2004) — премьер-министр.
   Леонель Фернандес (2004) — президент.

Е 
   Хосни Мубарак (1981) — президент, Ахмед Назиф (2004) — премьер-министр.

З 
   Леви Мванаваса (2002) — президент.
   Роберт Мугабе (1987) — президент.

И 
   Моше Кацав (2000) — президент, Ариэль Шарон (2001) — премьер-министр.
   Абдул Калам (2002) — президент, Манмохан Сингх (2004) — премьер-министр.
   Сусило Бамбанг Юдойоно (2004) — президент.
   Абдалла II (1999) — король, Фейсал аль-Файез (2003) || Аднан Бадран (2005) || Маруф аль-Бахит (2005) — премьер-министр.
   Пол Бремер (2003) — Председатель Коалиционного совета Ирака || Джаляль Талабани (2005) || должность восстановлена (2005) — президент, Айяд Аллауи (2005) || Ибрагим аль-Джаафари (2005) — премьер-министр.
   Али Хаменеи (1989) — Высший руководитель Ирана, Мохаммад Хатами (1997) || Махмуд Ахмадинежад (2005) — президент.
    Мэри Патрисия Макэлис (1997) — президент, Патрик Ахерн (1997) — премьер-министр.
   Олафур Рагнар Гримссон (1996) — президент, Халльдоур Аусгримссон (2004) — премьер-министр.
   Хуан Карлос I (1975) — король, Хосе Луис Родригес Сапатеро (2004) — премьер-министр.
   Карло Адзельо Чампи (1999) — президент, Сильвио Берлускони (2001) — премьер-министр.

Й 
   Али Абдалла Салех (1990) — президент, Абдул Кадер Бахамал (2001) — премьер-министр.

К 
  Педру Пиреш (2001) — президент, Жозе Мария Невеш (2001) — премьер-министр.
  Нурсултан Назарбаев (1990) — президент, Даниал Ахметов (2003) — премьер-министр.
  Нородом Сиамони (2004) — король, Хун Сен (1998) — премьер-министр.
  Поль Бийя (1982) — президент, Эфраим Инони (2004) — премьер-министр.
   Елизавета II (1952) — королева,  Адриенна Кларксон (1999) ||  Микаэль Жан (2005) — генерал-губернатор, Пол Мартин (2003) — премьер-министр.
  Хамад бин Халифа аль-Сани (1995) — эмир, Абдулла бин Халифа Аль Тани (1996) — премьер-министр.
  Мваи Кибаки (2002) — президент.
  Тассос Пападопулос (2003) — президент.
  Аскар Акаев (1991) || Курманбек Бакиев (2005) — президент, Николай Танаев (2002) || Феликс Кулов (2005) || Медетбек Керимкулов (2005) || Феликс Кулов (2005) — премьер-министр.
  Аноте Тонг (2003) — президент.
  Ху Цзиньтао (2002) — Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая, (2003) — Председатель Китайской Народной Республики; Вэнь Цзябао (2003) — премьер Госсовета Китая.
  Азали Ассумани (1999) — президент.
  Дени Сассу-Нгессо (1997) — президент, Изидор Мвуба (2005) || должность восстановлена (2005) — премьер-министр.
  Жозеф Кабила (2001) — президент.
  Альваро Урибе (2002) — президент.
  Ким Чен Ир (1993) — председатель Государственного комитета обороны КНДР (глава государства де-факто), (1997) — Генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи; Ким Ён Нам (1998) — председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР (глава государства де-юро), Пак Пон Джу (2003) — Председатель кабинета министров КНДР.
  Но Му Хён (2003) — президент, Ли Хэ Чхан (2004) — премьер-министр.
  Оскар Ариас (2000) — президент.
  Лоран Гбагбо (2000) — президент, Седу Диарра (2003), Шарль Конан Банни (2005) — премьер-министры.
  Фидель Кастро (1961) — Первый секретарь Коммунистической партии Кубы, (1976) — Председатель Государственного Совета Кубы.
  Джабер III (1977) — эмир, Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах (2003) — премьер-министр.

Л 
  Кхамтай Сипхандон (1992) — генеральный секретарь Народно-революционной партии Лаоса, (1998) — президент; Буньянг Ворачит (2001) — премьер-министр.
    Вайра Вике-Фрейберга (1999) — президент, Айгар Калвитис (2004) — премьер-министр.
  Летсие III (1996) — король, Пакалита Мосисили (1998) — премьер-министр.
  Мозес Бла (2003) — президент.
  Эмиль Лахуд (1998) — президент, Омар Караме (2004) || Наджиб Микати (2005) || Фуад Синьора (2005) — премьер-министр.
  Муаммар Каддафи (1969) — лидер Ливии (де-факто), Зентани Мохаммед аз-Зентани (1992) — Генеральный Секретарь Всеобщего народного конгресса Ливии (глава Ливии де-юро); Шукри Мухаммад Ганем (2003) — Генеральный Секретарь Высшего народного комитета (премьер-министр).
  Валдас Адамкус (2004) — президент, Альгирдас Бразаускас (2001) — премьер-министр.
     Ханс-Адам II (1989) — правящий князь, Алоиз (2004) — наследный князь (регент); Отмар Хаслер (2001) — премьер-министр.
     Анри (2000) — Великий герцог Люксембурга, Жан-Клод Юнкер (1995) — премьер-министр.

М 
  Анируд Джагнот (2003) — президент, Поль Раймон Беренжер (2003) || Навинчандра Рангулам (2005) — премьер-министр.
  Ахмед Тайя (1984) || Эли ульд Мохаммед Валль (2005) — президент; Сгаир уль Мабарек (2003) || Сиди Мохаммед уль Бубакер (2005) — премьер-министр.
  Марк Раваломанана (2002) — президент, Жак Юг Силла (2002) — премьер-министр.
  Бранко Црвенковский (2004) — президент, Владо Бучковский (2004) — премьер-министр.
  Бингу ва Мутарика (2004) — президент.
  Сайед Сиражуддин (2001) — султан, Абдулла Ахмад Бадави (2003) — премьер-министр.
  Амаду Тумани Туре (2002) — президент, Усман Иссуфи Маига (2004) — премьер-министр.
  Момун Абдул Гаюм (1978) — президент.
  Эдвард Фенек Адами (2004) — президент, Лоренс Гонзи (2004) — премьер-министр.
  Мухаммед VI (1999) — король, Дрис Жетту (2002) — премьер-министр.
  Кесаи Ноте (2000) — президент.
  Винсенте Фокс (2000) — президент.
  Жоакин Альберто Чиссано (1986) || Арманду Гебуза (2005) — президент,  Луиза Диогу (2004) — премьер-министр.
  Владимир Воронин (2001) — президент, Василий Тарлев (2001) — премьер-министр.
  Ренье III (1949) || Альбер II (2005) — правящий князь, Патрик Леклерк (1986) || Жан-Поль Пруст (2005) — государственный министр.
  Намбарын Энхбаяр (2005) — президент, Цахиагийн Элбэгдорж (2004) — премьер-министр.
  Тан Шве (1992) — председатель Государственного Совета мира и развития Союза Мьянмы, Со Вин (2004) — премьер-министр.

Н 
  Сэм Нуйома (1990) || Хификепунье Похамба (2005) — президент, Тео-Бен Гурираб (2002) || Нахас Ангула (2005) — премьер-министр.
  Людвиг Скотти (2004) — президент.
  Гьянендра (2001) — король, Шер Бахадур Деуба (2004) || Гьянендра (2005) — премьер-министр.
  Танджа Мамаду (1999) — президент, Хама Амаду (2000) — премьер-министр.
  Олусегун Обасанджо (1999) — президент.
   Беатрикс (1980) — королева, Ян Петер Балкененде (2002) — премьер-министр.
  Энрике Хосе Боланьос Гейер (2002) — президент.
   Елизавета II (1952) — королева, Сильвия Картрайт (2001) — генерал-губернатор,   Хелен Кларк (1999) — премьер-министр.
  Харальд V (1991) — король, Хьель Магне Бундевик (2001) || [Бунневик, Хьель Магне|[Йенс Столтенберг]] (2005) — премьер-министр.

О 
  Халифа ибн Зайд ан-Нахайян (2004) — президент, Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум (1990) — премьер-министр.
  Кабус бен Саид (1970) — султан, (1972) — премьер-министр.

П 
  Первез Мушарраф (2001) — президент, Шаукат Азиз (2004) — премьер-министр.
  Томас Ременгесау (2001) — президент.
  Мартин Торрихос (2004) — президент.
   Елизавета II (1975) — королева, Полиас Матане (2004) — генерал-губернатор, Майкл Томас Сомаре (2002) — премьер-министр.
  Никанор Дуарте (2003) — президент.
  Алехандро Толедо (2001) — президент, Карлос Ферреро (2003) || Хорхе дель Кастильо (2005) — премьер-министр.
  Александр Квасьневский (1995) || Лех Качиньский (2005) — президент, Марек Белька (2004) || Казимеж Марцинкевич (2005) — премьер-министр.
  Жоржи Сампайю (1996) — президент, Педру Сантана Лопеш (2004) || Жозе Сократеш (2005) — премьер-министр.

Р 
  Владимир Путин (2000) — президент, Михаил Фрадков (2004) — премьер-министр.
  Поль Кагаме (2000) — президент, Бернар Макуза (2000) — премьер-министр.
  Траян Бэсеску (2004) — президент, Кэлин Попеску-Тэричану (2004) — премьер-министр.

С 
  Антонио Сака (2004) — президент.
  Малиетоа Танумафили II Сусуга (1962) — О ле Ао О ле Мало, Туилаэпа Аионо Саилеле Малиелегаои (1998) — премьер-министр.
  Джузеппе Ардзилли и Роберто Раски (2004) || Фауста Морганти и Чезаре Гасперони (2005) || Клаудио Муччоли и Антонелло Баччиокки (2005) — капитаны-регенты.
  Фрадике де Менезеш (2001) — президент, Марек Белька (2004) ||   Мария да Карву Силвейра (2005) — премьер-министр.
  Фахд ибн Абдель Азиз Аль Сауд (1982) || Абдалла ибн Абдель Азиз ас-Сауд (2005) — король, премьер-министр.
  Мсвати III (1986) — король, Темба Дламини (2003) — премьер-министр.
  Джеймс Эликс Майкл (2004) — президент.
  Абдулай Вад (2000) — президент, Маки Салл (2004) — премьер-министр.
   Елизавета II (1979) — королева, Фредерик Баллантайн (2002) — генерал-губернатор, Ральф Гонсалвеш (2001) — премьер-министр.
   Елизавета II (1983) — королева, Катберт Себастьян (1996) — генерал-губернатор, Дензил Дуглас (1995) — премьер-министр.
   Елизавета II (1979) — королева,  Перлетт Луизи (1997) — генерал-губернатор, Кенни Энтони (1997) — премьер-министр.
  Светозар Марович (2003) — президент.
  Селлапан Раманатан (1999) — президент, Ли Сянь Лун (2004) — премьер-министр.
  Башар Асад (2000) — президент, Мухаммед Наджи аль-Отари (2003) — премьер-министр.
  Иван Гашпарович (2004) — президент, Микулаш Дзуринда (1998) — премьер-министр.
  Янез Дрновшек (2002) — президент, Янез Янша (2004) — премьер-министр.
  Джордж Уокер Буш (2001) — президент, Ричард Чейни (2001) — вице-президент.
   Елизавета II (1978) — королева, Натаниел Ваена (2004) — генерал-губернатор, Аллан Кемакеза (2001) — премьер-министр.
  Абдуллахи Юсуф Ахмед (2004) — президент, Али Мохаммед Геди (2004) — премьер-министр.
  Омар аль-Башир (1993) — президент.
  Рональд Венетиан (2000) — президент.
  Ахмад Теджан Кабба (1998) — президент.

Т 
  Эмомали Рахмон (1994) — президент, Окил Окилов (1999) — премьер-министр.
  Пхумипон Адульядет (1946) — король, Таксин Чиннават (2001) — премьер-министр.
  Бенджамин Мкапа (1995) || Джакайя Киквете (2005) — президент, Фредерик Тлувай Сумайе (1995) || Эдвард Нгойяи Ловасса (2005) — премьер-министр.
  Гнассингбе Эйадема (1967) || Фор Гнассингбе (2005) || Бонфох Абасс (2005) — президент, Коффи Сама (2002) || Эдем (Эдуард) Коджови Коджо (2005) — премьер-министр.
  Тауфа’ахау Тупоу IV (1965) — король, Ахоэиту Унуакиотонга Тукуахо (2000) — премьер-министр.
  Джордж Максвелл Ричардс (2003) — президент, Патрик Маннинг (2001) — премьер-министр.
   Елизавета II (1978) — королева, Фаималага Лука (2001) || Филоимеа Телито (2005) — генерал-губернатор, Маатиа Тоафа (2004) — премьер-министр.
  Зин эль-Абидин Бен Али (1987) — президент, Мохаммед Ганнучи (1999) — премьер-министр.
  Сапармурат Ниязов (1991) — президент.
  Ахмет Сезер (2000) — президент, Реджеп Тайип Эрдоган (2003) — премьер-министр.

У 
  Йовери Мусевени (1986) — президент, Аполо Нсибамби (1999) — премьер-министр.
  Леонид Кучма (1994) || Виктор Ющенко (2005) — президент, Виктор Янукович (2002) || Николай Азаров (2005) ||   Юлия Тимошенко(2007) || Юрий Ехануров (2005) — премьер-министр.
  Ислам Каримов (1990) — президент, Шавкат Мирзияев (2003) — премьер-министр.
  Хорхе Батлье Ибаньес (2000) || Табаре Васкес (2005) — президент.

Ф 
  Джозеф Урусемал (2003) — президент.
  Хосефа Илойло (2000) — президент, Лаисениа Нгарасе (2001) — премьер-министр.
   Глория Макапагал-Арройо (2001) — президент.
   Тарья Халонен (2000) — президент, Матти Ванханен (2003) — премьер-министр.
  Жак Ширак (1995) — президент, Жан-Пьер Раффарен (2002) || Доминик де Вильпен (2005) — премьер-министр.

Х 
  Степан Месич (2000) — президент, Иво Санадер (2003) — премьер-министр.

Ц 
  Франсуа Бозизе (2003) — президент, Селестин Ле Рой Гаомбале (2003) || Эли Доте (2005) — премьер-министр.

Ч 
  Идрис Деби (1990) — президент, Паскаль Йоадимнаджи (2003) — премьер-министр.
  Вацлав Клаус (2003) — президент, Станислав Гросс (2004) || Иржи Пароубек (2005) — премьер-министр.
  Рикардо Лагос (2000) — президент.

Ш 
  Самуэль Шмид (2005) — президент, Мориц Лойенбергер (2005) — вице-президент.
  Карл XVI Густав (1973) — король, Ханс Перссон (1996) — премьер-министр.
    Чандрика Кумаратунга (1994) || Махинда Раджапаксе (2005) — президент, Махинда Раджапаксе (2004) || Ратнасири Викреманаяке (2005) — премьер-министр.

Э 
  Лусио Гутьеррес (2003) || Альфредо Паласио Гонсалес (2005) — президент.
  Теодоро Обианг Нгема Мбасого (1979) — президент, Мигель Абиа Битео Борико (2004) — премьер-министр.
  Исайя Афеворк (1993) — президент.
  Арнольд Рюйтель (2001) — президент, Юхан Партс (2003) || Андрус Ансип (2005) — премьер-министр.
  Гырма Уольде-Гиоргис Лука (2001) — президент, Мелес Зенауи (1995) — премьер-министр.

Ю 
  Табо Мбеки (1999) — президент.

Я 
   Елизавета II (1962) — королева, Говард Кук (1991) — генерал-губернатор, Персиваль Джеймс Паттерсон (1992) — премьер-министр.
  Акихито (1989) — император, Дзюнъитиро Коидзуми (2001) — премьер-министр.

Непризнанные большинством государства 
  Владислав Ардзинба (1994) || Сергей Багапш (2005) — президент, Нодар Хашба (2004) || Александр Анкваб (2005) — премьер-министр.
  Чэнь Шуйбянь (2000) — президент, Юй Сикунь (2002) || Се Чантин (2005) — премьер-министр.
  Аркадий Гукасян (1997) — президент, Анушаван Даниелян (1999) — премьер-министр.
  Махмуд Аббас (2005) — глава, Ахмед Куреи (2003) — премьер-министр.
  Игорь Смирнов (1991) — президент.
  Мухаммед Абдельазиз (1976) — президент, Абделькадер Талеб Умар (2003) — премьер-министр.
  Рауф Денкташ (1983) || Мехмет Али Талат (2005) — президент, Мехмет Али Талат (2004) || Ферди Сабит Сойер (2005) — премьер-министр.
  Дахир Риял Кахин (2002) — президент.
  Велупиллаи Прабхакаран (1976) — глава.
  Эдуард Кокойты (2001) — президент, Игорь Санакоев (2003) || Зураб Кокоев (2005) || Юрий Морозов (2005) — премьер-министр.

Примечания 

2005
2005 год